Xinning bezeichnet:

 Xinning (新宁县), Kreis der Stadt Shaoyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Xinning (Fusui) (新宁镇), Großgemeinde im Kreis Fusui im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Xinning (Kaijiang) (新宁镇), Großgemeinde im Kreis Kaijiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinning (Ning) (新宁镇), Großgemeinde im Kreis Ning in der chinesischen Provinz Gansu
 Xinning (Wuning) (新宁镇), Großgemeinde im Kreis Wuning in der chinesischen Provinz Jiangxi